Drahitjyn kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Drahitjynski Rajon, distrikt, Brests voblast, 
 Drahitjyn, ort, Brests voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar